Andrea Hernández puede referirse a las siguientes personas:

 Andrea Hernández Fitzner, política mexicana;
 Andrea Hernández (yudoca), yudoca dominicana.